Wood Lake (Minnesota)
Wood Lake (Nebraska)

Desambiguações de topônimos